Новый Быт — идеологическое клише советской пропаганды 1920-х — 1930-х годов, имевшее положительную коннотацию и отражавшее построение нового социалистического общества и быта. Выражение «Новый Быт» подразумевало усиление коллективистских начал в быту и, как следствие, качественное улучшение бытовых условий жизни советских людей в сравнении с условиями жизни в дореволюционной России.

Выражение «Новый Быт» получило определённое отражение в советской топонимике 1920-х — 1930-х годов, в том числе в названиях некоторых населённых пунктов (Новый Быт), а также в названиях улиц (Новобытная) в ряде городов, например, в Казани (посёлок Воскресенское).

Новый Быт — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новый Быт — до 2018 года название села Береке в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Новый Быт — посёлок в Зональном районе Алтайского края.
 Новый Быт — село в Ромненском районе Амурской области.
 Новый Быт — посёлок в Селивановском районе Владимирской области.
 Новый Быт — хутор в Николаевском районе Волгоградской области.
 Новый Быт — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Новый Быт — посёлок в Кировском районе Ленинградской области.
 Новый Быт — село в городском округе Чехов Московской области.
 Новый Быт — посёлок в городском округе Ступино Московской области.
 Новый Быт — деревня в Калачинском районе Омской области, упразднена в 1987 году.
 Новый Быт — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Новый Быт — посёлок в Каменском районе Свердловской области.

См. также 
 Новый Быт — жилой комплекс в центре Ростова-на-Дону (архитектор М. Н. Кондратьев, 1928).
 Новый Быт — железнодорожная станция в Кировском районе Ленинградской области.
 Новый Быт — исторический район города Харькова.